EMA 1996 je potekala 10. februarja 1996 v studiu RTV Slovenija. Prireditev je vodila Tajda Lekše. Kot glasbena gostja je nastopila Darja Švajger, zmagovalka Eme 1995, s svojo evrovizijsko pesmijo »Prisluhni mi«.

Ocenjevala je strokovna žirija dvanajstih radijskih postaj. Telefonskega glasovanja ni bilo. 

S štirinajstimi točkami prednosti je zmagala Regina s pesmijo »Dan najlepših sanj«.

Tekmovalne skladbe 

Za izbor so bili prvotno izbrani tudi Faraoni, a so bili pozneje izločeni. Besedilo za njihovo skladbo je namreč napisala Miša Čermak, ki se je kot tekstopiska podpisala že pod »Nisi, nisva« in »Pojdi z njo«, pravilnik pa je avtorjem dovoljeval, da sodelujejo le z dvema skladbama.

Glasovanje 
O zmagovalcu so odločale žirije 12 slovenskih radijskih postaj. Vsaka izmed njih je podelila 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 in 1 točko.

Legenda: A – Radio Ognjišče (Ljubljana), B – Radio Šmarje pri Jelšah, C – Radio Ptuj, D – Koroški radio (Slovenj Gradec), E – Radio Kranj, F – Studio D (Novo mesto), G – Radio Trbovlje, H – Radio Celje, I – Radio Murski val (Murska Sobota), J – Radio Koper, K – Radio Maribor, L – Radio Slovenija (Ljubljana).

Viri 
 
 
 
 
 

EMA
1996 v glasbi
1996 v Sloveniji